Per primera vegada en aquest campionat, tres catalans acabaven entre els deu millors finals: Toni Gorgot (7è), Jaume Subirà (9è) i Manuel Soler (10è).

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1978